Rimokatolički crkveni red.

Godina utemeljenja:

Osnivač:

1991. je bilo u svijetu 5.331 pripadnik oblata od Bezgrješne. 

Poznatiji samostani:

Misionarski rad 
Bili su prvim misionarima u Južnoj Africi, uz Bijele Oce, prvo u Lesotu, a odandje su otišli u J. Afriku.

Svetci, blaženici i sluge Božje

Izvori i referencije

Vanjske poveznice 

Oblati sv. Benedikta 
Glas Koncila  

Crkveni redovi